Червоная Долина — название населённых пунктов на Украине:

Винницкая область 
 Червоная Долина — село в Тепликском районе.

Днепропетровская область 
 Червоная Долина — село в Васильковском районе.
 Червоная Долина — село в Павлоградском районе.

Кировоградская область 
 Червоная Долина — село в Бобринецком районе.

Николаевская область 
 Червоная Долина — село в Снигирёвском районе.

Полтавская область 
 Червоная Долина — село в Полтавском районе.

Сумская область 
 Червоная Долина — село в Липоводолинском районе.

Харьковская область 
 Червоная Долина — село в Двуречанском районе.
 Червоная Долина — бывшее село в Изюмском районе, присоединено к селу Кунье.
 Червоная Долина — село в Сахновщинском районе.